Sheryl Crow — второй студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 1996 году. В 1997 году диск получил две премии Грэмми: «Лучший рок-альбом» и «Лучшее женское вокальное рок-исполнение». Альбом достиг № 6 в Billboard 200 в США, было продано 2,9 млн копий альбома к январю 2008 года диск был сертифицирован 3-кр. платиновым. В UK Album Chart диск Sheryl Crow достиг № 5. К февралю 2008 года в Великобритании было продано 880 344 копий и он также был сертифицирован 3-кр. платиновым. В 2008 году журнал Entertainment Weekly поместил альбом на № 39 в своём списке Лучших 100 альбомов за последние 25 лет (Top 100 Best Albums of the past 25 years). Журнал Rolling Stone также избрал одним из лучших дисков десятилетия в 1999 году, а в 2002 году ещё и назвав 44-м самым удачным для певиц диском всех времён.

Список композиций

Награды 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|1997 || Sheryl Crow || Лучший рок-альбом || 
|-
|«If It Makes You Happy» || Лучшее женское вокальное рок-исполнение|| 
|-

Чарты

Годовые чарты

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Steve Berlin — саксофон
 R.S. Bryan — гитара
 Steve Donnelly — добро, гитара
 Dave Douglas — труба
 Davey Faragher — fuzz-бас
 Neil Finn — вокал
 Curtis Fowlkes — труба
 Mitchell Froom — гармонь, клавишные
 Wally Ingram — ударные, djembe
 Джим Келтнер — ударные
 Brian MacLeod — ударные
 Josh Roseman — труба
 Dan Rothchild — бас-гитара
 Anders Rundblad — бас-гитара, гитара
 Jane Scarpantoni — струнные
 Bob Stewart — horn
 Pete Thomas — ударные
 Jeff Trott — гитара, вокал
 Michael Urbano — ударные
 Tad Wadhams — бас-гитара
 Todd Wolfe — добро, гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы Шерил Кроу